Дивак — українське прізвище.

Див. також 

 «Дивак» — американська комедійна мелодрама режисера Теодора Ріда 1921 року.
  — австралійський сімейний фільм 2015 року режисера Стюарта Макдональда.
 Дива́к – той, хто своєю поведінкою і вчинками викликає здивування .

Примітки

Посилання 
 Дивак — це людина, що відрізняється від інших